Осада Данцига — осады города Данциг:
 Осада Данцига (1577) — осада Стефаном Баторием, королём Речи Посполитой.
 Осада Данцига (1734) — осада русско-саксонскими войсками Данцига, принадлежавшего Речи Посполитой во время Войны за польское наследство, длилась с 22 февраля по 30 июня 1734 года.
 Осада Данцига (1807) — осада французами во время Войны четвёртой коалиции, длилась с 19 марта по 24 мая 1807 года.
 Осада Данцига (1813) — осада русскими и прусскими войсками французского гарнизона в Данциге в январе — декабре 1813 года в ходе войны 6-й коалиции
 Взятие Данцига (1945) — осада и взятие города Данциг Красной Армией в ходе Великой Отечественной войны в марте 1945 года.